Poitras ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Poitras (1896–1971), kanadischer Schauspieler und Dramatiker
 Jane Ash Poitras (* 1951), kanadische Künstlerin
 Joel Dion-Poitras (* 1987), kanadischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Laura Poitras (* 1964), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Serge Poitras (* 1949), kanadischer Priester und Theologe, römisch-katholischer Bischof von Timmins